Billings Reservoir kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Represa Billings, reservoar, São Paulo,

USA 

 Billings Reservoir (reservoar i USA, Idaho), Owyhee County, 
 Billings Reservoir (reservoar i USA, Oregon), Jackson County, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar